Body Heat ist der Titel mehrerer Filme:

 Englischer Originaltitel des Thrillers Heißblütig – Kaltblütig (1981)
 des Pornofilms Body Heat (Film) (2010)